2 miejscowości w Polsce: 
 Okalew – wieś w woj. lubelskim, w pow. parczewskim, w gminie Milanów 
 Okalew – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Ostrówek